Луций Юлий Цезар (Lucius Julius Caesar) може да се отнася за:

 Луций Юлий Цезар I, (син на Нумерий Юлий Цезар)
 Луций Юлий Цезар (претор 183 пр.н.е.), (син на Луций Юлий Цезар I)
 Луций Юлий Цезар II, (син на Гай Юлий Цезар I)
 Луций Юлий Цезар (консул 90 пр.н.е.) III, (син на Луций Юлий Цезар II)
 Луций Юлий Цезар (консул 64 пр.н.е.) IV, (син на Луций Юлий Цезар III)
 Луций Юлий Цезар (проквестор) V, проквестор 46 пр.н.е. при Катон Млади, (син на Луций Юлий Цезар IV)
 Луций Цезар (Луций Юлий Цезар) (17 пр.н.е.-2 г.), осиновен син на император Август

Вижте също 
 Юлий Цезар (пояснение)
 Родословно дърво на Юлиево-Клавдиевата династия
 Юлиево-Клавдиева династия
 Юлии Цезари

Външни препратки 
 L. julius L. f. L. n. caesar entry in Smith's Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology (Nr. 11 in v. 1, page 538) at "The Ancient Library" website

Юлии